Artacama är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Artacama ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Artacama